Elsa Jacquemot era la campionessa in carica ma ha deciso di partecipare al singolare femminile e di non prendere parte a questa edizione del torneo riservato alle junior.

In finale Linda Nosková ha sconfitto Ėrika Andreeva con il punteggio di 7-6(3), 6-3.

Teste di serie 

  Victoria Jiménez Kasintseva (quarti di finale)
  Alex Eala (primo turno)
  Polina Kudermetova (quarti di finale)
  Diana Shnaider (semifinale)
  Robin Montgomery (quarti di finale)
  Océane Babel (terzo turno)
  Kristina Dmitruk (terzo turno)
  Natália Szabanin (secondo turno)

  Oksana Selekhmeteva (semifinale)
  Maria Bondarenko (secondo turno)
  Linda Fruhvirtová (secondo turno)
  Sofia Costoulas (secondo turno)
  Madison Sieg (terzo turno)
  Elvina Kalieva (primo turno)
  Priska Madelyn Nugroho (primo turno)
  Dana Guzmán (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Open di Francia 2021